

Tijd en rekenkunde 
 Decade (tijd), een periode van 10 dagen
 Decennium (Engels decade), een periode van 10 jaar
 Decade (wis- en natuurkunde), een getalbereik waarbij het grootste getal 10 maal het kleinste is, bijvoorbeeld van 100 tot 1000
 Decade (kosmologie), een onderverdeling in de ouderdom van de cosmos (oerknaltheorie)
 Decade (braille), een groep van tien karakters in het brailleschrift

Muziek 
 decade (muziek), een interval van 10 tonen
Albums
 Decade (Neil Young) (1977), een verzamelalbum van Neil Young.
 Decade (Duran Duran), Greatest hits (1989), een muziekalbum van Duran Duran
 Decade 1983-1993 (The best of) (1993), een muziekalbum van The Choirboys
 Design of a Decade 1986/1996 (1995), een muziekalbum van Janet Jackson
 Decade (Dr. Awesome) (1997), een muziekalbum van Dr. Awesome, artiestennaam van Bjørn Lynne
 Decade 1994-2004 (2004), een muziekalbum van AZ
 A decade (Our Lady Peace) (2006), een muziekalbum van Our Lady Peace
 Decade 1998-2002 (2007), een muziekalbum van Dir en grey
 Decade 2003-2007 (2007), een muziekalbum van Dir en grey
 Decade (Rabbit in the Moon) (2007), een muziekalbum van Rabbit in the Moon
 Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits (2008), een muziekalbum van Christina Aguilera
 Decade (Silverstein), Live at the El Mocambo (2010), een muziekalbum van Silverstein
 Decade (Israel Houghton) (2012), een muziekalbum van Israel Houghton waaraan zij van 2002 tot 2012 werkte
 Decade (Alesana) (2014), een EP van Alesana
Liedjes
 Decade (Joy Division) (1980), een lied van Joy Division
 Decade (Joe Walsh) (1992), een lied van Joe Walsh
 a decade (Marcel Woods) (2003), een lied van Marcel Woods

Televisie en theater 
 Decades (televisienetwerk), een Amerikaans televisienetwerk van CBS en Weigel
 Kamen Rider Decade (2009), een Japanse tokusatsu-serie
 Decade (11 september) (2011), een Brits toneelspel over de aanslagen van 11 september 2011
 Design of a Decade 1986/1996 (video), een muziekvideo van Janet Jackson

Spel 
 Decade (kaartspel), ook tien-twintig-dertig, een kaarspel die lijkt op patience
 Decades of Dollars, een Amerikaanse loterij in Arkansas, Georgia, Kentucky, and Virginia
 Guitar hero on tour: Decades, een videospel van Nintendo als vervolg op Guitar hero on tour
 Decade (Beanie Baby) (2003), een pop van Beanie Baby

Sporten 
 The Decade (worstelen), een professionele 'stable' in het worstelen

Zie ook 
 10 jaar / 10 years (doorverwijspagina)